«Песенка о медведях» — песня композитора Александра Зацепина на слова поэта Леонида Дербенёва из советского кинофильма 1967 года «Кавказская пленница». За исполнительницу главной роли песню за кадром поёт Аида Ведищева.

История 
Когда готовились съёмки фильма, Леонид Дербенёв и режиссёр фильма Леонид Гайдай решили, что в фильме будут звучать две песни. Одну должен был петь Никулин, а с закадровой исполнительницей песни Нины была неясность. Тогда было решено устроить конкурс. Поучаствовать в конкурсе пригласили нескольких популярных в то время певиц, им звонили прямо с радиостанции, из передачи «С добрым утром!». Аида Ведищева согласилась, приехала и за полчаса записала на пробу какую-то, как ей показалось, простенькую песню. Её голос понравился больше всего. В конце июля 1966 года на «Мосфильме» состоялась запись песни для будущего фильма.

По словам Ведищевой, только лишь первый тираж выпущенной на фирме «Мелодия» пластинки с этой песней составил семь с половиной миллионов экземпляров.

В 2023 году Александр Зацепин рассказал, что авторские отчисления за нее были очень высокими:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Песни 1967 года
Песни, написанные Александром Зацепиным
Песни из кинофильмов
Песни на русском языке
Песни на слова Леонида Дербенёва
Песни СССР
Приключения Шурика
Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»